Владимир Крюков
 
 Крюков, Владимир Дмитриевич (1939—2021) — советский и российский полярный геолог.
 
 Крюков, Владимир Михайлович (род. 1949) — русский поэт.